Eric Coleman puede referirse a:

Eric D. Coleman (n. 1951), político del Partido Demócrata de los Estados Unidos.
Eric Gerard Coleman (n. 1966), jugador de fútbol americano estadounidense. 
Eric Coleman (n. 1985), baloncestista estadounidense.